Hiparh je ime več osebnosti:

 Hiparh, starogrški astronom, geograf in matematik (okoli 190 pr. n. št. - okoli 120 pr. n. št.)
 Hiparh (Lunin krater), krater na Luni poimenovan po Hiparhu
 Hiparh (Marsov krater), krater na Marsu poimenovan po Hiparhu
 4000 Hiparh, asteroid imenovan po Hiparhu
 Hiparh (politik), atenski tiran (? - 514 pr. n. št.)
 Hiparh Evbojski, evbojski tiran (4. stoletje pr. n. št.)